Brendan Starszy (500 - 571) – opat z Biror.
 Brendan Żeglarz (484 - 577) –  założyciel opactwa w Clonfert.